Open d'Athènes est le nom de plusieurs compétitions sportives :
L'open d'Athènes de karaté.
L'open d'Athènes de tennis.